Юрий Овчинников Овчинников, Юрий Анатольевич (1934—1988) — химик и биохимик, педагог, академик и вице-президент Академии наук СССР.
 Овчинников, Юрий Львович (род. 1950) — советский фигурист, ныне — тренер в США.
 Овчинников, Юрий Михайлович (1930—2013) — академик РАМН, доктор медицинских наук.
 Овчинников, Юрий Николаевич (род. 1940) — советский и российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2022).